Andreas Mogensen – astronauta danese
 Carsten Mogensen – giocatore di badminton danese
 Joy Mogensen – politica danese, ministra della cultura della Danimarca